La Supercoupe d'Allemagne 1987 () est la première édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  au Waldstadion de Francfort devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Bayern Munich aux dépens du Hambourg SV.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 1987 sur www.footballdatabase.eu

1987
Événement sportif à Francfort-sur-le-Main
Football à Francfort-sur-le-Main
Face-à-face du Bayern Munich
Face-à-face du Hambourg SV
Football en 1987
Sport en Allemagne en 1987
Sport en juillet 1987